Mužská čtyřhra China Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock, jehož členové nestartovali společně. Pospisil se rozhodl zúčastnit paralelně hraného tokijského turnaje Rakuten Japan Open Tennis Championships. Spoluhráčem Socka se stal Australan Bernard Tomic.

Vítězem čtyřhry se stal španělský nenasazený pár složený z Pabla Carreña Busty a Rafaela Nadala, který ve finále zdolal americko-autralskou dvojici Jack Sock a Bernard Tomic po setech 6–7, 6–2 a závěrečném supertiebreaku [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali první společnou trofej, oba rovněž druhou v probíhající sezóně. Carreño vybojoval druhou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Nadal jedenáctou takovou.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2016